Chacha ist der Familienname folgenden Personen:

 Chacha Nyaigotti-Chacha (* 1952), kenianischer Schriftsteller und Swahililehrer
 Rosa Chacha (* 1982), ecuadorianische Leichtathletin 

Siehe auch:
 ChaCha (Begriffsklärung)